

Der siebte Netball Nations Cup 2012 wurde vom 2. bis 8. Dezember 2012 in der Toa Payoh Sports Hall in Toa Payoh (Singapur) ausgetragen. Das Turnier mit sechs teilnehmenden Mannschaften gewann Tansania vor Malaysia und Namibia.

Hauptrunde 
Die Hauptrunde des Netball Nations Cup fand als einfaches Rundenturnier (Jeder gegen Jeden) statt. Die Platzierungen 2 und 3 sowie 4 und 5 wurden nach dem Divisionsverfahren berechnet (Malaysia 1,044 – Sri Lanka 1,022 und Namibia 1,056 – Singapur 0,940).

Platzierungsrunde

Endergebnis

Weblinks 
 Todor Krastev: Women Netball 7th Nations Cup 2012 Singapore 02-08.12 - Winner Tanzania. In: todor66.com, abgerufen am 7. Juli 2020.
 Netball Nations Cup 2012. In: netball.org.sg, abgerufen am 7. Juli 2020.

Netballwettbewerb
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Singapur
Netball (Singapur)